C har flere betydninger:
 C – 3. bogstav i det latinske alfabet
 C (programmeringssprog), C++ og C# – programmeringssprog
 C – kemisk tegn for carbon (kulstof)
 C-batterier – en typebetegnelse for batterier.
 c – fysisk konstant for lysets hastighed i vakuum
 c – forkortelse for SI-præfikset centi, f.eks. cm
 C – forkortelse for SI-enheden for elektrisk ladning Coulomb
 C – romertallet 100 (ethundrede)
 C – Det Konservative Folkepartis partibogstav
 C – forkortelse for aminosyren cytosin
 C – forkortelse for vitaminet askorbinsyre
 C (tone) – den 1. tone i en diatonisk C-dur skala
 Linje C – en linje på S-tog-nettet.